Белен има више значења:

 Белен
 Белен (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Белен (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Белен (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Белен, Ла Пењита (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Белен (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Белен (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Белен (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Белен (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Белен (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Белен (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Белен (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Белен (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Белен (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Белен (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Белен (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Белен (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Белен (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Белен, Гранха Авикола (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Белен (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Белен (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Белен (Тенамастлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Белен (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Белен (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Белен (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Белен (Бустаманте), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Белен (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Белен (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Белен (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Белен (Накахука), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Белен (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику